Права человека:
 Права человека — права, считаемые принадлежащими прирождёнными и неотъемлемыми для каждого человека независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этнической или религиозной принадлежности.
 «Права человека» — название издательства.
 «Права человека» — название международного смешанного масонского ордена.

См. также 
 «Защита прав человека»